Первый дивизион 1972 () — 28-й сезон чемпионата Норвегии с момента его основания. Титул чемпиона не смог защитить клуб «Русенборг».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
 Статистика на rsssf.com

1972
Норвегия
Спорт в Норвегии в 1972 году